TPB est un sigle, qui signifie ou désigne :
 The Pirate Bay, un site web suédois ;
 Trailer Park Boys, une série télévisée canadienne ;
 Transports Public Biennois ;
 Trouble de la personnalité borderline.